Вінсе́нт Ла́мар Ка́ртер (;  26 січня 1977) — колишній американський професійний баскетболіст. Грав на позиціях легкого форварда або атакувального захисника.

Кар'єра у НБА 
Вибраний на драфті 1998 Голден Стейт Ворріорз. За цей клуб не зіграв жодного разу, бо був одразу ж обміняний у Торонто Репторз на Антуана Джеймісона. Дебютний для Картера сезон, як відомо, складався всього з 50 ігор замість звичних 82. Вінс був визнаний новачком року завдяки хорошій статистиці — 18.3 очок в середньому за гру, участь у всіх іграх команди (лише в одній грі з 50 Картер був не в стартовій п'ятірці), 1.5 блокшотів та 5.7 підбирань в середньому за гру. У наступному сезоні Картер вперше був обраний учасником матчу всіх зірок НБА.  Всього в наш час Картер має у своєму активі 8 потраплянь на це змагання. За підсумками сезону 1999-00 він увійшов до третьої команди НБА.

У 2004 Картер перейшов у Нью-Джерсі Нетс. За цей клуб Вінс виступав до 2009 року. Останній сезон свого перебування у «Нетс» Картер був капітаном команди.

25 червня 2009 року перейшов у Орландо Меджик.

18 грудня 2010 Картер перейшов у Фінікс Санз.

12 грудня 2011 Вінс на правах вільного агента підписав контакт із Даллас Маверікс

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 50 || 49 || 35.2 || .450 || .288 || .761 || 5.7 || 3.0 || 1.1 || 1.5 || 18.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 82 || 82 || 38.1 || .465 || .403 || .791 || 5.8 || 3.9 || 1.3 || 1.1 || 25.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 75 || 75 || 39.7 || .460 || .408 || .765 || 5.5 || 3.9 || 1.5 || 1.1 || 27.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 60 || 60 || 39.8 || .428 || .387 || .798 || 5.2 || 4.0 || 1.6 || .7 || 24.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 43 || 42 || 34.2 || .467 || .344 || .806 || 4.4 || 3.3 || 1.1 || 1.0 || 20.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 73 || 73 || 38.2 || .417 || .383 || .806 || 4.8 || 4.8 || 1.2 || .9 || 22.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 20 || 20 || 30.4 || .411 || .322 || .694 || 3.3 || 3.1 || 1.3 || .8 || 15.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 57 || 56 || 38.9 || .462 || .425 || .817 || 5.9 || 4.7 || 1.5 || .6 || 27.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 79 || 79 || 36.8 || .430 || .341 || .799 || 5.8 || 4.3 || 1.2 || .7 || 24.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 82 || 82 || 38.1 || .454 || .357 || .802 || 6.0 || 4.8 || 1.0 || .4 || 25.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 76 || 72 || 38.9 || .456 || .359 || .816 || 6.0 || 5.1 || 1.2 || .4 || 21.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 80 || 80 || 36.8 || .437 || .385 || .817 || 5.1 || 4.7 || 1.0 || .5 || 20.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Орландо Меджик
| 75 || 74 || 30.8 || .428 || .367 || .840 || 3.9 || 3.1 || .7 || .2 || 16.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Орландо Меджик
| 22 || 22 || 30.2 || .470 || .346 || .747 || 4.1 || 2.9 || .9 || .1 || 15.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Фінікс Санз
| 51 || 41 || 27.2 || .422 || .366 || .735 || 3.6 || 1.6 || .9 || .3 || 13.5
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 61 || 40 || 25.3 || .411 || .361 || .826 || 3.4 || 2.3 || .9 || .4 || 10.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 81 || 3 || 25.8 || .435 || .406 || .816 || 4.1 || 2.4 || .9 || .5 || 13.4
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 81 || 0 || 24.4 || .407 || .394 || .821 || 3.5 || 2.6 || .8 || .4 || 11.9
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 66 || 1 || 16.5 || .333 || .297 || .789 || 2.0 || 1.2 || .7 || .2 || 5.8
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 60 || 3 || 16.8 || .388 || .349 || .833 || 2.4 || .9 || .6 || .3 || 6.6
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 1,274 || 954 || 32.4 || .439 || .373 || .800 || 4.6 || 3.4 || 1.1 || .6 || 18.8
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Матчі всіх зірок
| 7 || 5 || 18.0 || .477 || .375 || .600 || 2.6 || 1.9 || .9 || .1 || 10.1

Плей-оф

|-
| style="text-align:left;"| 2000
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 3 || 3 || 39.7 || .300 || .100 || .871 || 6.0 || 6.3 || 1.0 || 1.3 || 19.3
|-
| style="text-align:left;"| 2001
| style="text-align:left;"| Торонто Репторз
| 12 || 12 || 44.9 || .436 || .410 || .784 || 6.5 || 4.7 || 1.7 || 1.7 || 27.3
|-
| style="text-align:left;"| 2005
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 4 || 4 || 44.8 || .365 || .316 || .861 || 8.5 || 5.8 || 2.3 || .0 || 26.8
|-
| style="text-align:left;"| 2006
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 11 || 11 || 40.9 || .463 || .241 || .796 || 7.0 || 5.3 || 1.8 || .5 || 29.6
|-
| style="text-align:left;"| 2007
| style="text-align:left;"| Нью-Джерсі Нетс
| 12 || 12 || 40.6 || .396 || .389 || .693 || 6.8 || 5.3 || .9 || .6 || 22.3
|-
| style="text-align:left;"| 2010
| style="text-align:left;"| Орландо Меджик
| 14 || 14 || 34.4 || .402 || .235 || .826 || 4.2 || 2.3 || .9 || .2 || 15.5
|-
| style="text-align:left;"| 2012
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 4 || 0 || 26.8 || .293 || .300 || .750 || 5.5 || .3 || 1.2 || .5 || 8.3
|-
| style="text-align:left;"| 2014
| style="text-align:left;"| Даллас Маверікс
| 7 || 0 || 27.1 || .456 || .484 || .786 || 3.6 || 2.4 || .4 || .3 || 12.6
|-
| style="text-align:left;"| 2015
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 11 || 0 || 17.8 || .403 || .250 || .889 || 4.3 || 1.0 || .6 || .2 || 6.3
|-
| style="text-align:left;"| 2016
| style="text-align:left;"| Мемфіс Ґріззліс
| 4 || 4 || 22.8 || .455 || .700 || 1.000 || 3.8 || 1.3 || .5 || .3 || 11.3
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Кар'єра
| 82 || 60 || 34.6 || .414 || .334 || .793 || 5.6 || 3.5 || 1.1 || .6 || 18.8

Національна збірна 
У складі національної збірної США Картер — чемпіон Олімпійських ігор 2000 року.

Посилання 
 Вінс Картер на NBA.com  

Американські баскетболісти
Афроамериканські баскетболісти
Атакувальні захисники
Легкі форварди
Баскетболісти «Даллас Маверікс»
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Орландо Меджик»
Баскетболісти «Фінікс Санз»
Баскетболісти «Нью-Джерсі Нетс»
Баскетболісти «Сакраменто Кінґс»
Баскетболісти «Атланта Гокс»
Олімпійські чемпіони США
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 2000
Олімпійські чемпіони з баскетболу
Уродженці Дейтона-Біч
Народились 26 січня
Народились 1977
Спортсмени з Флориди